Иван Василев Дипчев е български офицер (генерал-майор), комендант на София през 1927 г.

Биография 
Роден е на 8 януари 1885 г. в Пловдив в семейството на Васил Дипчев и Райна Дипчева (Райна Княгиня). През 1906 г. завършва с 25-и випуск Военното на Негово Княжеско Височество училище, на 2 август е произведен в чин подпоручик и зачислен в 25-и пехотен полк. Участва в трите войни за национално обединение. Особена храброст проявява при щурма на Чаталджанската позиция през Балканската война, като служи в 1-ви пехотен софийски полк. Награден е с 5 ордена за храброст и медали за военни заслуги. През 1913 г. е ротен командир в 9-и пехотен полк. През Първата световна война е командир на 4-та рота от 41-ви пехотен полк, а от 31 октомври 1918 г. е командир на дружина от 1-ви пехотен полк.

През 1923 г. участва в потушаването на Септемврийското въстание, като от същата година е командир на 6-а пехотна дружина. Служи в 8-и пехотен приморски полк и в щаба на жандармерията. През 1927 г. заема поста комендант на столицата, след което от 1929 г. служи в 1-ви пограничен сектор, от 1931 г. в Главно интендантство, а от 1934 г. е инспектор в Погранична инспекция. Същата година на 26 август 1934 г. е произведен в чин генерал-майор, след което става началник на канцелария на Военното министерство (1934), а през 1936 г. е уволнен от армията.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година генерал-майор Иван Дипчев е арестуван и прекарва години по лагери и затвори. През 1954 година е осъден на смърт от съда в Троян, след това присъдата е заменена с доживотен затвор.

Генерал-майор Иван Дипчев умира на 30 март 1954 г. в затвора в Ловеч.

Семейство 
Генерал-майор Иван Дипчев е женен и има 2 деца.

Военни звания 
 Подпоручик (2 август 1906)
 Поручик (15 октомври 1908)
 Капитан (15 октомври 1912)
 Майор (30 май 1917)
 Подполковник (5 април 1920)
 Полковник (6 май 1926)
 Генерал-майор (26 август 1934)

Награди 
 Орден „За храброст“ III степен, 2-ри клас и IV степен, 2-ри клас
 Орден „Св. Александър“ IV степен
 Германски орден „Железен кръст“ 2-ри клас

Родословие

Източници 

 
 Форуми „Бойна слава“ – Дипчев, Иван Василев

Генерал-майори от Царство България
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Двадесет и шести випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Жертви на комунистическия режим в България
Коменданти на София
Райна Княгиня
Носители на орден „За храброст“ III степен
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „Свети Александър“
Носители на орден Железен кръст
Родени в Пловдив
Починали в Ловеч